Епархия Декорианы () — титулярная епархия Римско-Католической церкви с 1959 года.

История 
Город Декориана (современная территория Туниса) в первые века христианства входил в состав римской провинции Безацена и была центром одноимённой епархии. Известны имена двух античных епископа Декорианы. Епископ Леонций был вызван в 484 году в Карфаген королём вандалом Хунерихом для участия в процессе над епископом, который впоследствии был сослан на Корсику. Второй епископ Пасказий подписал в 646 году решения местного африканского собора, выступающего против монофелитства.

С 1959 епархия Декорианы  является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Античные епископы 
 епископ Леонций (упоминается в 484 году);
 епископ Пасказий (упоминается в 646 году)

Титулярные епископы 
 епископ Felipe Benito Condurú Pacheco (17.01.1959 — 1.10.1972);
 епископ Julius Gábriš (19.02.1973 — 13.11.1987);
 епископ Max Takuira Matthew Mariu, S.M. (30.01.1988 — 12.12.2005);
 епископ Ян Немец ( 21.10.2006 — 27.10.2017).

Примечания

Источник 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, p. 465 
 Stefano Antonio Morcelli, Africa christiana, Volume I, Brescia 1816, p. 150 
 J. Ferron, v. Decorianensis in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, vol. IX, 1937, col. 155

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Д